«Простите нас» — турецкая кампания. Также может означать:

Фильмы
  — американский фильм 1931 года.
 Простите нас — советский (азербайджанский) фильм 1979 года.

См. также
  — песня (2000) группы Incubus.
  — английская музыкальная группа (2014 — )
 Прости
 Прости меня моя любовь
 Простите за беспокойство